Рома́н Безья́к (; 21 февраля 1989 года, Словень-Градец, СФРЮ)— словенский футболист, нападающий клуба «Олимпия» (Любляна) и сборной Словении. Также известен своими выступлениями за словенский клуб «Целе» и болгарский «Лудогорец». В составах этих команд Роман в 2012 году стал финалистом Кубка Словении, а в 2013 году — чемпионом Болгарии.

Биография

Клубная карьера 
Роман Безьяк родился 21 февраля 1989 года в словенском городе Словень-Градец. Воспитанник детских и юношеских секций футбольных команд «Коротан», «Дравоград» и «Целе». С последним в июле 2007 года Роман подписал свой первый профессиональный контракт на пять лет.

Свой дебютный матч во взрослом футболе словенский игрок провел 9 апреля 2007 против гранда словенского чемпионата, футбольного клуба «Марибор». В том матче Безьяк вышел на поле на 84-й минуте, заменив Блаза Путса, но «фиалки» тогда выиграли со счетом 5:2.

В следующем сезоне Роман провел в основном составе команды всего 11 матчей, во время которых забил всего 1 гол. После этого было решено отдать молодого игрока в аренду на полгода во второлиговый футбольный клуб «Шенчур». Первую половину сезона нападающий играл в составе этого клуба и отметился четырьмя голами в семи матчах. Зимой 2010 года словенец вернулся в состав «желто—голубых», где прочно закрепился в основном составе клуба.

Лично для Романа удачным сезоном в клубе стал сезон 2011—2012 годов. Хотя команда и заняла всего восьмую строчку в национальном чемпионате, но смогла пробиться в финал Кубка Словении. В матче финала кубка команда играла опять-таки с «Марибором». После основного времени матча счет на табло 1:1, в ходе дополнительного времени каждая из команд забила ещё по одному голу. В серии послематчевых пенальти выиграли «фиалки» со счетом 3:2. И хотя Безьяк не смог тогда реализовать пенальти, но стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне, забив в общей сложности 17 мячей (16 в чемпионате и 1 в Кубке). А выход в финал кубка позволил команде попробовать свою силы в еврокубковых соревнованиях Лиги Европы сезона 2012/2013 годов. Первым соперником словенской команды выступила молдавская «Дачия», правда словенцам так и не удалось пройти волков (два матча по 1:0 в пользу « Дачии»). Всего в составе «Целе» Безьяк провел 121 матч и забил 36 голов.

22 августа 2012 года словенский нападающий переехал в болгарский город Разград, чтобы играть в местном футбольном клубе «Лудогорец», который только недавно завоевал золотые медали в трех дивизионах национального чемпионата. Трансфер словенца обошёлся болгарам в 200 тысяч евро.

В составе «орлов» Роман в первом же сезоне 2012—2013 годов сумел вместе с командой получить ещё одну золотую медаль группы А.

В сборной 
Роман несколько раз выступал за юношеские сборные Словении и в целом сыграл пять матчей, не забив ни одного гола. Летом 2013 года Роман получил вызов в национальную сборную своей страны. 14 августа того же года состоялся товарищеский матч со сборной Финляндии. Выйдя в начале второго тайма Роман не смог существенно помочь своей команде. Финны выиграли со счетом 2:0.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи и голы за сборную Словении 

Итого: 9 матча / 1 гол; 3 победы, 1 ничья, 5 поражений.

Титулы и достижения 
 «Целе»:
  Финалист Кубка Словении: 2011/2012.
  Полуфиналист Кубка Словении: 2009/2010.

 «Лудогорец»:
  Чемпион группы А чемпионата Болгарии (3): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
  Обладатель Кубка Болгарии: 2013/2014.
  Обладатель Суперкубка Болгарии: 2014.

 Индивидуальные
 Лучший бомбардир «Целе» в сезоне: 2011/2012 (17 голов).

Примечания

Ссылки 
 
 Роман Безьяк на сайте первой лиги Словении по футболу

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Шенчур»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Олимпия» Любляна